Arcidiocesi di León in Messico (in latino: Archidioecesis Leonensis)
Diocesi di León in Spagna (in latino: Dioecesis Legionensis)
Diocesi di León en Nicaragua in Nicaragua (in latino: Dioecesis Leonensis in Nicaragua)